Екатерина Михайловна Вихляева (5 августа 1923 — 22 февраля 2021) — советский и российский  и акушер, член-корреспондент АМН СССР (1980), член-корреспондент РАМН (1991), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родилась 5 августа 1923 года.

В 1945 году с отличием окончила лечебный факультет 1-го Московского медицинского института.

После окончании ВУЗа работала в Институте акушерства и гинекологии АМН СССР ординатором, затем младшим научным сотрудником.

В 1951 году перешла на кафедру акушерства и гинекологии лечебного факультета 1-го Московского института имени И. М. Сеченова, где прошла путь от ассистента до профессора.

В 1953 году защитила кандидатскую диссертацию, тема: «Влияние наркотических и снотворных на сократительную деятельность матки».

В 1963 году защитила докторскую диссертацию, тема: «Климактерический синдром и его лечение».

С 1964 по 1980 годы — заведующий вновь созданной кафедрой акушерства и гинекологии 2-го лечебного факультета.

В 1980 году избрана членом-корреспондентом АМН СССР.

С 1982 по 2007 годы — заместитель директора по научной работе НЦ АГиП РАМН, по совместительству — директор сотрудничающего центра Всемирной организации здравоохранения по исследованиям в области репродукции человека.

В 1991 году стала членом-корреспондентом РАМН.

До 2012 года — главный научный сотрудник отдела международного сотрудничества Службы научно-организационного обеспечения, а с мая 2012 года — консультант «НЦ АГиП имени В. И. Кулакова» Минздрава России.

В 2014 году стала членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Умерла 22 февраля 2021 года. Похороненa на Введенском кладбище в Москве.

Научная деятельность 

Одна из создателей советской гинекологической эндокринологии, при её участии было подготовлено первое руководство по этой специальности в СССР, выдержавшее несколько изданий.

Автор более чем 340 научных работ, в том числе 20 монографий, часть из которых написана в соавторстве.

Под её руководством было защищено 57 кандидатских, 12 докторских диссертаций.

Член Российского общества акушеров-гинекологов, является членом редколлегий журналов «Акушерство и гинекология», «Проблемы репродукции» и Международного журнала фертильности и здоровья женщины (International Journal of Fertility and Women’s Medicine.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003)
 ​Премия имени В. С. Груздева АМН СССР

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Акушерки
Похороненные на Введенском кладбище